Епархия Жоасабы () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Жоасаба, Бразилия. Епархия Жоасабы входит в митрополию Флорианополиса. Кафедральным собором епархии Жоасабы является церковь святой Терезы.

История 

12 июня 1975 года Римский папа Павел VI издал буллу «Quo aptius aus», которой учредил епархию Жоасабы, выделив её из епархии Лажиса.

Ординарии епархии 

 епископ Henrique Müller (1975—1999)
 епископ Osório Bebber (1999—2003)
 епископ Walmir Alberto Valle (2003—2010)
 епископ Mário Marquez (2010 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Quo aptius, AAS 67 (1975), p. 513

Ссылки 
  Информация 

Католические епархии Бразилии